Durbuy is een stad en gemeente in de Belgische provincie Luxemburg. De stad aan de rivier de Ourthe is gelegen in drie geografische streken: de Ardennen, de Condroz en de Famenne. Durbuy zou volgens het oud Keltisch samengesteld woord duro-bodion of 'woning nabij de vesting' betekenen.

De gemeente Durbuy telt ruim 11.000 inwoners. De stadskern zelf bestaat uit een aantal straten en heeft zo'n 400 inwoners. De overgrote meerderheid van de inwoners van de gemeente woont in een van de vele omliggende dorpjes. De Sint-Niklaaskerk dateert uit de 17e eeuw.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen
Over de deelgemeenten liggen nog verscheidene dorpjes en gehuchtjes verspreid. In Barvaux ligt Bohon, in Septon ligt Palenge en in Borlon ligt Oneux. In Tohogne liggen naast de dorpskern zelf nog in het noorden Longueville, Houmart, Hermanne en Verlaine-sur-Ourthe en in het zuiden Warre. In Bomal ligt het gehucht Herbet. Izier heeft het gehucht Ozo. In Wéris ligt het dorpje Oppagne en het gehucht Morville. Verder zijn er gehuchtjes zoals Petite-Somme en Rome.

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Partnersteden 
 : Östhammar
 : Beneşti
 : Hanyu
 : Nieuwpoort
 : Saint-Amour-Bellevue

Bezienswaardigheden 
In de gemeente Durbuy bevinden zich onder andere de volgende bezienswaardigheden.
 Een aantal megalieten, waaronder de Dolmen van Wéris, Dolmen van Oppagne, Menhirs van Oppagne, Menhir Danthine, Menhir van Heyd, Menhir van Ozo en Menhir van Morville.
 Pierre Haina, Duivelsbed en Pas-Bayard bij Wéris
 Het Labyrint van Barvaux
 Het Parc des Topiaires
 Anticlinaal van Durbuy

Galerij

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Durbuy

Externe link 
  Website van de gemeente

Plaats in Luxemburg (provincie)